Hot Hot Heat — канадская инди-рок-группа, образованная в 1999 году в Виктория, Британская Колумбия, Канада.

История группы 
С 1995 года Дастин Хортон и Стив Бейс вместе играли в разных группах. В 1998 г. они повстречали Пола Холи. Холи купил синтезатор Roland Juno-60 и попросил Бейса поиграть на нём, потому что никто другой не умел. Сам Холи стал играть на ударных. Хортон взялся за бас-гитару. Вокалистом стал их общий друг- Марник. Так, в 1999 году образовалась группа Hot Hot Heat, первоначальным стилем которой был синтипанк.

Вскоре группа лишилась своего вокалиста, и его место занял Стив Бейс. Четвёртым участником группы стал гитарист Данте Де Каро. В это время группа меняет направление на более мелодичный стиль. Находясь под влиянием новой волны таких групп из 80-х, как XTC, The Clash, Элвис Костелло и the Attractions. Новый состав группы, со Стивом Бейсом в роли вокалиста, быстро выпускает серию 7 — дюймовых синглов и устраивает турне по Канаде и северному побережью США. Они выступали со схожими по стилю группами из Канады, такими как Les Savy Fav, The French Kicks, Radio 4, Ima Robot, и Pretty Girls Make Graves. Это турне привлекло внимание независимой звукозаписывающей компании Sub Pop Records из Сиэтла, которая подписала контракт с Hot Hot Heat. В 2002 году они выпустили EP Knock Knock Knock. Несмотря на то, что Hot Hot Heat начинали, как хардкор группа, ко времени сотрудничества с Sub Pop их музыка превратилась в то, что в будущем будут называть дэнс-панк. Группа стала в авангарде движения, которая в течение одного года взорвала инди-рок сцены.

В скором времени группа выпустила свой первый полноценный релиз Make Up the Breakdown, при помощи продюсера Джека Эндино, который продюсировал Nirvana. Этот альбом был очень хорошо принят критиками. Синглы с этого альбома «Talk to Me, Dance with Me» и «Bandages» постоянно крутились на MTV и радио.

Гитарист группы Данте Де Каро покинул группу после выхода второго альбома «Elevator», выпущенного Warner Bros.. Новым гитаристом стал Люк Пакин. Hot Hot Heat выступала на разогреве таких групп, как Weezer, Foo Fighters, The Killers.

В 2007 году был выпущен 3-й альбом группы «Happiness Ltd.», после чего группа выступала на разогреве у Snow Patrol в их летнем турне по США. В 2010 году был выпущен альбом «Future Breeds».

Состав 
 Стив Бейс — вокал/клавишные (1999-2016)
 Пол Холи — ударные (1999-2016)
 Люк Пакин — гитара (2005-2016)
 Louis Hearn — бас-гитара (2010-2016)

Бывшие участники 
 Данте ДеКаро — гитара (2001—2005)
 Дастин Хортон — бас-гитара (1999—2008)
 Matthew Marnik — вокал (1999—2000)
 Parker Bossley — бас-гитара (2008—2010)

Дискография

Альбомы 
 Make Up the Breakdown (2002)
 Elevator (2005)
 Happiness Ltd. (2007)
 Future Breeds (2010)
 Hot Hot Heat (2016)

Сборники 
 Scenes One Through Thirteen (2002)

Синглы

EP 
 Hot Hot Heat four song 7" (1999)
 Hot Hot Heat Split the Red Light Sting (2000)
 Hot Hot Heat three song 7" (2001)
 Knock Knock Knock (2002)

Примечания

Ссылки 
 
 Hot Hot Heat on PureVolume
 Hot Hot Heat Photography
 Live pictures of HHH in Edmonton 
 Hot Hot Heat at New Music Canada
 «Fanning the Fame: Hot Hot Heat Sets the World on Fire» CBC Radio 3 session
 Hot Hot Heat fansite
 Hot Hot Heat на Last.fm

Инди-рок-группы
Музыкальные коллективы из Британской Колумбии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Группы альтернативного рока Канады
Группы новой волны из Канады
Группы дэнс-панка